« Medley » ou « pot-pourri »  désigne un enchaînement de différentes chansons jouées sans coupure. Très courant dans les fanfares, les medleys de chansons rassemblent plusieurs chansons d'un chanteur, d'un groupe, d'une même origine (film, série télé…) ou d'un même style, ceci pour compenser l'absence de paroles susceptible de rendre le morceau répétitif et monotone. On peut également parler de « mégamix ». En musique classique, il s’apparente au finale d'acte, dans l’opera buffa du , où les épisodes s’enchaînent, sans interruption de récitatif.
 Le Medley d'Abbey Road est un medley figurant à la fin de l'album Abbey Road (1969) des Beatles .
 En natation, un medley est une course où quatre styles de nage sont utilisés.
 Medley est le nom d'une ville de la banlieue de Miami en Floride .
 Medley est le nom d'un film de Troma Entertainment.
 Bill Medley est un membre des Righteous Brothers.
 Medley est la  pharmaceutique brésilienne. Medley est spécialisée dans les génériques et est devenue la filiale générique du groupe Sanofi en Amérique du Sud.